

Persone
Aldo Tagliaferri (1931) – scrittore e traduttore italiano
Amelio Tagliaferri (1925-1994) – economista, storico e archeologo italiano
Andrea Tagliaferri (1978-2004) – calciatore italiano
Antonio Tagliaferri (1835-1909) – architetto italiano
Ernesto Tagliaferri (1889-1937) – musicista italiano
Felice Tagliaferri (1969) – artista e scultore italiano non vedente
Fiorino Tagliaferri (1921-2002) – vescovo cattolico italiano
Gian Pietro Tagliaferri (1959-2006) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Ivano Tagliaferri (1951) – scrittore e sociologo italiano
Liliana Tagliaferri (1928) – ex velocista italiana
Luigi Tagliaferri (1841-1927) – pittore italiano
Marina Tagliaferri (1953) – attrice e doppiatrice italiana
Tommaso Tagliaferri (1982) – ex snowboarder italiano
Ugo Tagliaferri (...) – astronomo amatoriale italiano

Altro
 Rifugio Nani Tagliaferri rifugio delle Alpi Orobie, nel comune di Schilpario, provincia di Bergamo